Beuerberg ist ein Name geographischer Gegenstände in Bayern:

Orte:
 Beuerberg (Eurasburg), Pfarrdorf der Gemeinde Eurasburg im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Beuerberg (Riedering), Dorf der Gemeinde Riedering im Landkreis Rosenheim, Bayern

Bauwerke:
 Kloster Beuerberg, ehemaliges Kloster in Beuerberg, Gemeinde Eurasburg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Schloss Beuerberg, Herrenhaus in Frettenried bei Beuerberg, Gemeinde Eurasburg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Wasserkraftwerk Beuerberg, Laufwasserkraftwerk an der Loisach in Beuerberg, Gemeinde Eurasburg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern